Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2000 (met de officiële naam Generali Open) vond plaats van 24 tot en met 30 juli. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel